Данливи () — ирландская фамилия. Известные носители:

 Данливи, Джеймс Патрик (1926—2017) — писатель и драматург, ирландец американского происхождения.
 Данливи, Майк (старший) (род. 1954) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
 Данливи, Майк (младший) (род. 1980) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс».
 Данливи, Майк (политик) (род. 1961) — американский политик.